Bahnhof steht für:

 eine Verkehrs- und Betriebsanlage einer Eisen- oder Straßenbahn, siehe Bahnhof
 eine Betriebsanlage der Straßenbahn Wien, siehe Depot (Verkehr)
 Bahnhof AB, ein schwedischer Internet Service Provider

Bahnhof heißen:
 Altenhof-Bahnhof, Ortsteil der Gemeinde Altenhof (bei Eckernförde)
 Amstetten-Bahnhof, Ortsteil der Gemeinde Amstetten, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Hösbach-Bahnhof, Ortsteil des Marktes Hösbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Bahnhof (Harburg), Ortsteil der Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Bahnhof (Gemeinde St. Peter in der Au), Ortslage von St. Peter in der Au, Bezirk Amstetten, Niederösterreich (Bahnhof Sankt Peter-Seitenstetten)
 Bahnhof (Gemeinde Waldhausen), Ortslage von Waldhausen, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Bahnhof (Gemeinde Haslach), Ortsteil von Haslach an der Mühl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Bahnhof (Saurüsselwald), Passhöhe in den Mondseer Flyschbergen, Oberösterreich

Siehe auch
 Am Bahnhof
 Alter Bahnhof
 Bahnhof verstehen